Ту́шинский тонне́ль — автомобильный тоннель в Москве на трассе Волоколамского шоссе, проходящий под каналом имени Москвы.

Построен в 1935—1937 годах одновременно с сооружением канала Москва — Волга (ныне — канал имени Москвы), в районе шлюза № 8. В этом месте канал идёт между двумя высокими дамбами, что сделало предпочтительным сооружение тоннеля, а не моста.

Первоначально тоннель включал в себя два параллельных проезда — по одному для каждого направления. Архитектурное оформление было произведено под руководством Владимира Кринского, и его выбор был обоснован местоположением тоннеля, который вёл из Москвы к расположенному неподалёку Тушинскому аэродрому. Въездные порталы тоннеля были оформлены скульптурами авиаторов — покорителей воздушного пространства. Освещение осуществлялось художественными бра, расположенными в верхней части боковых стен.

6 ноября 1944 года Тушино было соединено с Москвой трамваем, пути которого были проложены через Тушинский тоннель — по одной колее в каждом проезде.

В 1972 году в составе тоннеля был открыт ещё один проезд, по которому стало осуществляться движение по Волоколамскому шоссе из центра. Правый тоннель 1937 года стал использоваться для движения в центр, а трамвайная линия была целиком переложена в левый тоннель. Одновременно был открыт пешеходный переход. Это позволило успешно пропускать под каналом возросшие транспортные потоки, следующие по Волоколамскому шоссе.

В 2001 году было построено ещё два тоннеля: трёхполосный для движения прямо по Волоколамскому шоссе из центра и двухполосный для съезда на улицу Свободы (параллельно которому идёт пешеходный проход). В отличие от старых тоннелей эти два непрямые. Особенно сильно тоннель искривлён в сегменте по направлению к улице Свободы. При строительстве этих тоннелей канал осушали и срывали его насыпь. Таким образом, общее количество тоннелей под каналом теперь составляет 5. Оба старых тоннеля (1937 и 1972 годов постройки) стали использоваться для движения в центр.

После «реконструкции с расширением проезда» скульптурное оформление было утрачено, освещение заменено на типовое.

Авария 2019 года 
Утром 10 января 2019 года, в результате аварии на шлюзе канала имени Москвы (просадка грунта на дамбе), тоннель 2001 года постройки подвергся частичному затоплению.
Последствия аварии были полностью ликвидированы 16 августа этого же года.

Примечания

Литература 
 

Тоннели Москвы
Тоннели, построенные в 1937 году